Viernes Negro puede referirse a:

Historia 
 Viernes Negro, crisis financiera desatada el 24 de septiembre de 1869 en Nueva York a consecuencia de las acciones especulativas de Jay Gould y James Fisk.
 Viernes Negro, incendio el 13 de enero de 1939 en Australia.
 Viernes Negro, fallida escaramuza aérea aliada en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Viernes Negro, matanza de civiles durante la revolución iraní el 8 de septiembre de 1978.
 Viernes Negro, devaluación del bolívar venezolano el 18 de febrero de 1983.
 Viernes Negro, represión política el 10 de julio de 1987 en Panamá.
 Viernes Negro, crisis política, social y económicamente desatada el 19 de diciembre de 2001 en Argentina.
Viernes negro, manifestación por el Sufragio Femenino en la Parliament Square el 18 de noviembre de 1910.

Fechas señaladas 
 Viernes negro (en inglés: Black Friday), inauguración de las compras navideñas los viernes posteriores al Día de Acción de Gracias.

Entretenimiento 
 Viernes Negro (1986), telenovela venezolana producida por Venezolana de Televisión.
 Viernes Negro (2004), película india basada en los atentados de Bombay de 1993.
 Viernes Negro, episodio de la decimoséptima temporada de South Park (2013).

Viernes